Complicazione (o complicanza) – in medicina, evoluzione o conseguenza sfavorevole di una malattia, di una condizione di salute o di una terapia
Complicazione – in orologeria, ogni funzionalità aggiuntiva presente in un orologio oltre alla visualizzazione dell'ora